Der Kompaktvan Seat Altea XL (Typ 5P) ist eine um 18,7 Zentimeter verlängerte Version des Seat Altea, die im September 2006 auf der Mondial de l'Automobile vorgestellt wurde. 2009 wurde der Altea XL analog zum Altea überarbeitet. Das neue Modell lässt sich an leicht geänderten Karosserieanbauteilen und einem aufgefrischten Interieur erkennen. So wurde das Armaturenbrett umgestaltet, ergänzt durch ein neues Beleuchtungskonzept (weiße Instrumenten-Hinterleuchtung) sowie ein neu gestaltetes Lenkrad und andere im Innenraum verarbeitete Kunststoffoberflächen.

Technik 
Die Motorenpalette ist identisch mit der des Altea: Ottomotoren von 63 kW (85 PS) bis 118 kW (160 PS), sowie TDI-Dieselmotoren mit Common-Rail-Einspritzung von 66 kW (90 PS) bis 125 kW (170 PS).

Das Kofferraumvolumen umfasst 532 Liter und kann durch die 14 Zentimeter verschiebbare hintere Sitzbank auf 635 Liter vergrößert werden.

Motoren

Quellen 
 Seat Altea XL Prospekt ab September 2007, dänisch
 Seat Altea XL Betriebsanleitung ab Juli 2006, dänisch
 Seat Altea XL Betriebsanleitung ab August 2008, dänisch
 Seat Altea XL Betriebsanleitung ab Februar 2010, dänisch

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website
 autosieger.de SEAT Altea XL

Van
Kombi

es:SEAT Altea XL